Der TSC Bačka Topola (offiziell auf serbisch: ТСЦ Бачка Топола, Topolyai Sport Club Bačka Topola – TSC Bačka Topola) ist ein serbischer Fußballverein aus Bačka Topola. Der Klub wurde 1913 gegründet und spielt seit 2019 in der Super Liga, der höchsten Spielklasse im serbischen Fußball.

Geschichte 
Der erste Fußballverein in Bačka Topola wurde 1912 formiert und wurde offiziell unter dem Namen Topolyai Sport Club gegründet. Während seiner Klubgeschichte hatte sich der Klub oft umbenannt. 1920 änderte man den Namen von Topolyai Sport Club in JAK (Jugoslowenischer Athletiklub) um. Nach dem Weltkrieg änderte der Klub seinen Namen in Egység. 1951 benannte man sich in Topolya um. Während des Zweiten Weltkrieges spielte der Verein in der zweiten ungarischen Fußballliga. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielt der Verein in der Subotica Liga und später in der Serbischen Liga.

1974 vereinigte sich der Verein mit dem FK Panonija zum FK AIK Bačka Topola. Den größten Erfolg verbuchte der Verein in den 80er, wo man von 1980 bis 1984 und in der Saison 1985/86, in der 2. Jugoslawische Fußballliga spielte. Von 1986 bis 1996 war der Klub drittklassig. 1999 stieg man in die Serbische Liga auf und wurde wieder drittklassig. Dort blieb der Verein bis 2003. Am Ende der Saison 2002/03 zog sich der Verein aufgrund finanzieller Probleme aus dem Spielbetrieb zurück. Lediglich setzten nur die Junioren-Mannschaften in ihren jeweiligen Ligen den Spielbetrieb fort. 2005 fusionierte der verein mit dem FK Bajša und so entstand der Fußballverein FK Bačka Topola. Der neuentstandene Klub nahm den Platz des FK Bajša ein und startete in der Vojvodischen Liga (vierte Liga).
In der Saison 2010/11 stieg der Verein in die Srpska Liga Vojvodina auf und war nach 13 Jahren wieder in die dritte Liga. Zum 100-jährigen Klubjubiläum benannte sich der Klub in TSC Bačka Topola um, dem Namen aus dem Gründungsjahr. Nach nur zwei Saisons in der dritten Liga stieg der Klub wieder ab. In der Saison 2014/15 stieg man wieder auf. Nachdem am Ende der Saison 2016/17 die beiden Erstplatzierten FK Bratstvo 1946 und FK Omladinac auf den Aufstieg verzichteten, rückte der TSC Bačka Topola als drittplatzierter in die Prva Liga, als Aufsteiger nach. In der Debütsaison als Zweitligist holte man in der Saison 2017/18 den vierten Platz.

Der Verein kündigte große Investitionen vor allem von Seiten des ungarischen Fußballverbandes MLSZ an. Die Investitionen beziehen sich auf die Konstruktion und Einrichtung des Stadions, der Stabilisierung des Teams, dem Bau der Akademie und vielen anderen Inhalten, die die Arbeit in Bačka Topola verbessern sollen.

Das Team spielte in der Saison 2019/20 erstmals in der höchsten Spielklasse und qualifizierte sich mit dem 4. Platz für die UEFA Europa League 2020/21.

Europapokalbilanz

Ehemalige Spieler 
Der Fußballverein hat viele gute Spieler hervorgebracht. Unter anderem:
 Nikola Žigić
 Dušan Tadić
 Savo Pavićević
 Jenő Kalmár
 Zvezdan Terzić
 Andrija Kaluđerović
 Branko Bošković

Weblinks 
TSC Bačka Topola (Webseite)

Einzelnachweise 

Opština Bačka Topola
Fußballverein in der Vojvodina